Le coup Raphaël est une combinaison standard du jeu de dames qui doit son nom au champion de France 1894 : Louis Raphaël.

Principe du coup Raphaël 

Souvent décrite comme la plus belle combinaison de la partie classique, son mécanisme exploite le temps de repos procuré par l'offre de deux pions à l'adversaire (21x43) pour venir coller le pion 39 et réaliser une première rafle.

Présenté sous forme de problème, le coup Raphaël illustré ci-contre a une fin très propre mais la combinaison peut varier, tant au niveau de sa première rafle que de la rafle finale. Parfois assimilé au coup Beets, il s'en distingue par le fait que le pion venant coller effectue une rafle.

De façon plus générale, certains auteurs évoquent le coup Raphaël dans d'autres types de partie lorsque deux offres successives de deux pions permettent un collage spectaculaire.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

Raphael